Избирательный округ Риверина () —  в штате Новый Южный Уэльс.

История 

Избирательный округ Риверина был провозглашён в 1900 году и был одним из , которые были представлены на , хотя он был упразднён между 1984 и 1993 годами, поэтому не был представлен на всех парламентских выборах. Избирательный округ был назван в честь региона Риверина, в котором он расположен, хотя его современные границы не совсем совпадают с границами региона Риверина. Округ охватывает преимущественно сельскохозяйственную, сельскую территорию с большим количеством небольших городов.

В ходе перераспределения 1984 года избирательный округ Риверина был упразднён и заменён на , но в ходе перераспределения 1993 года он был создан заново.

С момента воссоздания в 1993 году округ Риверина является «безопасным местом» для Национальной парти. В своём первом воплощении округ склонялся в сторону предшественника Национальных сил, аграрной (кантри)-партии, на протяжении большей части своей истории, но иногда доставался лейбористам во время выборов. Округ был довольно маргинальным на протяжении большей части 1970-х и начала 1980-х годов, когда в него входили пролейбористские шахтёрские города Брокен-Хилл и , которые сейчас переданы округам Фаррер и .

Избирательный округ Риверина расположен на юго-западе Нового Южного Уэльса, в целом следуя вдоль долины реки Маррамбиджи. В него входят крупные города Уогга-Уогга и Гриффит, а также города , , , , , , , Тьюмут и . По всей длине округа проходит , и он содержит большой участок .

В избирательном округе Риверина также находится крупный город , который носит то же название, что и граничащий с ним .

Место депутата от округа Риверина в Палате представителей ранее занимал , министр по делам иммиграции в c. Нынешним депутатом от Риверины после парламентских выборов 2010 года является Майкл Маккормак, бывший заместитель премьер-министра и лидер Национальной партии Австралии.

Члены парламента

Результаты выборов 

|- style="background-color:#E9E9E9"
! colspan="6" style="text-align:left;" |

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выборы в Австралии